

Littérature 
 Les Démons (parfois traduit par Les Possédés) est un roman russe de Fiodor Dostoïevski publié en 1872 ;
 Les Démons est un roman autrichien de Heimito von Doderer publié en 1956;
 Les Démons, nouvelle fantastique de Robert Sheckley publiée en mars 1953.

Cinéma et télévision 
 Les Démons, film franco-portugais de Jesús Franco, sorti en 1973 ;
 Les Démons, film québécois de Philippe Lesage, sorti en 2015.

 The Dæmons, épisode de la série télévisée britannique Doctor Who diffusé pour la première fois en 1971.

Voir aussi